Кубок АФК 2017 — 14-й розыгрыш второго по значимости клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК). Разыгрывается среди клубов стран, уровень развития футбола в которых не достаточно высок для участия в Лиге чемпионов АФК. Финальный матч состоится 4 ноября 2017 года.

Формат 
В квалификационном раунде приняли участие 9 клубов. Команды были разбиты на 3 группы по 3 команды; победители групп должны были выйти в квалификационный плей-офф. Однако Всенепальская футбольная ассоциация не смогла зарегистрировать «Три Стар Клаб», победивший в группе B квалификационного раунда, для участия в квалификационном плей-офф, а Федерация футбола Бутана заменила клуб «Тертонс», победивший в группе С квалификационного раунда, на клуб «Тхимпху Сити». Монгольский клуб «Эрчим», занявший в группе B квалификационного раунда 2-е место, получил возможность принять участие сразу в групповом этапе турнира.

В квалификационном плей-офф приняли участие 14 клубов (1 клуб из квалификационного раунда и 13 новых клубов). В ходе игр на этой стадии выявлялись 5 команд, которые будут участвовать в групповом турнире от своих зон (по одной команде от зон Западной, Центральной и Южной Азии, а также две команды от зоны Юго-Восточной Азии).

В групповом этапе турнира примут участие 34 клуба (5 клубов из квалификационного плей-офф (+1 клуб из квалификационного раунда) и 28 новых клубов). Команды были разбиты на 8 групп: 3 группы по 4 команды для Западной Азии, 1 группа из 4 команд для Центральной, 1 группа из 4 команд для Южной, 2 группы по 4 и 1 группа по 3 команды для зоны Юго-Восточной Азии и 1 группа из 3 команд для Восточной Азии.

В раунде плей-офф примут участие 14 клубов.

Участники

Западная Азия

Центральная Азия

Южная Азия

Юго-Восточная Азия

Восточная Азия 

Примечания
  ЛЧ:Команды, проигравшие в квалификационных раундах Лиги чемпионов АФК 2017 играли в групповом этапе Кубка АФК 2017.
  ОМА:Так как чемпион Омана 2015/16 «Фанджа» отказался играть в Кубке АФК 2017, его место в групповом этапе было занято «Сахамом», который должен был стартовать в этом турнире с квалификационного плей-офф. В свою очередь место «Сахама» на этой стадии было занято клубом «Ас-Сувэйк», вторым призёром чемпионата Омана 2015/16.
  СИН:Победитель чемпионата Сингапура 2016 и обладатель Кубка Сингапура по футболу 2016 — клуб «Альбирекс Ниигата Сингапур» — является фарм-клубом японского клуба «Альбирекс Ниигата» и не имеет права выступать в Кубке АФК. В связи с этим в турнире его заменил «Тампинс Роверс». Помимо этого, обладатель 3-го места чемпионата — клуб ДПММ из Бандар-Сери-Бегавана — представляет Национальную футбольную ассоциацию Брунея и не имеет права выступать в Кубке АФК. В связи с этим в турнире его заменил «Хоум Юнайтед».
  ЛАО:Клуб «Лансанг Юнайтед» отказался от участия в турнире после жеребьёвки (попал в группу Н) и не был заменён.
  КАМ:Чемпион Камбоджи 2015 — клуб «Пномпень Краун» должен был принять участие в квалификационном раунде, но не был к нему допущен из-за не соблюдения требований АФК и был заменён на клуб «Нага Уорлд» (2-й призёр чемпионата 2015). Однако после решения спортивного арбитражного суда «Пномпень Краун» был восстановлен в своих правах и допущен к участию в квалификационном плей-офф в качестве дополнительного участника.

Квалификационный раунд

Группа A 
 Все матчи в этой группе проходили в Киргизии.

Группа В 
 Все матчи в этой группе проходили в Монголии.

 Всенепальская футбольная ассоциация не смогла вовремя зарегистрировать команду «Три Стар Клаб» для участия в играх квалификационного плей-офф. В связи с этим в квалификационный плей-офф прошла команда «Эрчим».

Группа С 
 Все матчи в этой группе проходили в Бутане.

 Федерация футбола Бутана зарегистрировала клуб «Тхимпху Сити» для участия в играх квалификационного плей-офф в качестве своего представителя, заменив клуб «Тертонс».

Квалификационный плей-офф

Предварительный этап 

|-
!colspan=5|Зона Центральной Азии

|-
!colspan=5|Зона Южной Азии

|}

Зона Центральной Азии 

В следующий этап прошли клубы «Хосилот» и «Дордой»

Зона Южной Азии 

В следующий этап прошли клубы «Мохун Баган» и «Клаб Валенсия»

Зона Юго-Восточной Азии 
После отказа тайваньского клуба «Датун» монгольская команда «Эрчим» прошла в следующий этап.

Этап плей-офф 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Центральной Азии

|-
!colspan=5|Зона Южной Азии

|-
!colspan=5|Зона Юго-Восточной Азии

|}

Зона Западной Азии 

По итогам двух матчей «Ас-Сувэйк» выиграл 4:3 и прошёл в групповой этап

Зона Центральной Азии 

По итогам двух матчей «Дордой» выиграл 2:1 и прошёл в групповой этап

Зона Южной Азии 

По итогам двух матчей «Мохун Баган» выиграл 5:2 и прошёл в групповой этап

Зона Юго-Восточной Азии 

В групповой этап прошли клубы «Хоум Юнайтед» и «Бьюнг Кет Ангкор»

Зона Восточной Азии 
В результате отказа клубов «Роверс» (Гуам) и «Тайпауэр» (Тайвань) в групповой этап прошли клубы «Эрчим» (Монголия) и «Кигванча» (КНДР).

Групповой этап 
В групповом этапе должны были принять участие 36 клубов. Они составили 9 групп по 4 команды в каждой: по 3 группы в зонах Западной (группы А-С) и Юго-Восточной (группы F-H) Азии и по одной группе в зонах Центральной (группа D), Южной (группа Е) и Восточной (группа I) Азии. Клубы из одной страны в зонах Западной и Юго-Восточной Азии не могли попасть в одну группу.

После отказа двух команд в зонах Восточной («Роверс») и Юго-Восточной Азии («Лансанг Юнайтед») в группах Н и I осталось по 3 команды.

В каждой из 9-ти групп проходил стандартный двухкруговой турнир (по принципу «каждый с каждым»). В плей-офф проходили следующие команды:
 Победители групп и лучшая из команд, занявших 2-е места, в зонах Западной и Юго-Восточной Азии играют зональные полуфиналы;
 Победители групп в остальных зонах играют интерзональные полуфиналы.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Группа I 

 Клубы из Сирии и Ирака проводили свои домашние матчи в Катаре и Ливане из-за невозможности обеспечить безопасность спортсменов и зрителей в своих странах.

Рейтинг команд, занявших 2-е места в группах

Зона Западной Азии

Зона Юго-Восточной Азии 
В связи с тем, что в группе Н играли 3 команды, для клубов из групп F и G не учитывались результаты, показанные в матчах с командами, занявшими 4-е места.

Раунд плей-офф

Зональные полуфиналы 

|-
!colspan=5|Зона Западной Азии

|-
!colspan=5|Зона Юго-Восточной Азии

|}

Зона Западной Азии 

Примечания
  1: По просьбе клуба Аль-Завраа матч был перенесён в Катар.
  2: Сирийский клуб играл домашний матч в другой стране по соображениям безопасности.

Зона Юго-Восточной Азии

Примечания 

2017
Футбол в Азии в 2017 году